Elektronisk har flere betydninger:

 Elektronik – er videnskaben  og teknologien  om elektroniske kredsløb.
 Elektronisk musik – er et  begreb, som anvendes for generering af musik ad elektronisk vej

Se også:
 Elektronisk forstærker – er et elektronisk kredsløb, der indeholder aktive forstærkende komponenter
 Elektronisk filter – er et filter der vægter et signals frekvensgang
 Elektronisk keyboard – er et tangentinstrument, hvor lyden frembringes elektronisk
 Elektronisk kredsløb – er en samling af elektroniske komponenter
 Elektronisk komponent – er en indretning konstrueret til at have ganske bestemte elektriske egenskaber
 Elektronisk oscillator – er et elektronisk kredsløb, som producerer et repetitivt elektronisk signal
 Elektronisk post – er blandt andet e-mails